Loßberg steht für:

 Loßberg (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

von Loßberg ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz von Loßberg (1868–1942), deutscher General der Infanterie
 Heinrich August von Loßberg (1717–1793), kurhessischer Generalleutnant 
 Karl von Loßberg (1804–1885), kurhessischer Generalleutnant
 Otto von Loßberg (1866–1914), deutscher Journalist, Herausgeber und Militärschriftsteller 
 Viktor von Loßberg (1835–1903), deutscher Generalmajor